Анато́лий Ершо́в: 
 Ершов, Анатолий Григорьевич (1897—1938) — украинский советский историк, краевед.
 Ершов, Анатолий Иванович (1931—2011) — советский боксёр и тренер по боксу.